Roger Young est un nom pouvant désigner:

Roger Arliner Young (1889-1964), scientifique américaine de zoologie
Roger Carl Young (né en 1941), homme politique canadien en Ontario
Roger Young (né en 1942), réalisateur et producteur américain
 (né en 1943), joueur irlandais de rugby
 (né en 1953), cycliste américain

Voir aussi
Rodger Wilton Young (1918-1943), militaire américain de la Seconde Guerre mondiale

Young, Roger